Go Off puede referirse a:
Go Off!, álbum de la banda española Insanity Wave.
Go-Off, álbum de la banda Cacophony.
Go Off, sencillo de Lil Uzi Vert, Quavo y Travis Scott.